Пента-ди-Казинка (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Казинка-Фумальто. Округ коммуны — Бастия.

Код INSEE коммуны — 2B207.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2855 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1823 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1176 были экономически активными, 647 — неактивными (показатель активности — 64,5 %, в 1999 году было 57,3 %). Из 1176 активных работали 1008 человек (581 мужчина и 427 женщин), безработных было 168 (61 мужчина и 107 женщин). Среди 647 неактивных 169 человек были учащимися или студентами, 148 — пенсионерами, 330 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика